Toponímia: Riu Halil, Iran
 Biografies:
 Khalil de Bitínia o Khalil, (1347 - 1362?) príncep otomà fill d'Orkhan I
 Halil Efendizade, Shaykh al-Islam
 Çandarli Kara Halil Hayreddin Paixà
 Çandarli Halil Paixà, gran visir otomà
 İmamzade Halil Pasha, gran visir otomà
 Damat Halil Paixà, gran visir otomà
 Hacı Halil Paşa, gran visir otomà
 İvazzade Halil Pasha, gran visir otomà
 Halil Hamid Pasha, gran visir otomà
 Halil Rifat Pasha, gran visir otomà